, технологія прискорення роботи з буфером асоціативної трансляції у деяких процесорах з набором команд x86-64
 PCID2, білок